Stopfmaschine steht für:
 Stopfmaschine (Abstich), Maschine zum Wiederverschließen des Abstichlochs von Hochöfen
 Gleisstopfmaschine, Baumaschine zum Stopfen von Gleisbettungen aus Schotter
 Zigarettenstopfer, zur Herstellung von Zigaretten aus losem Tabak

Siehe auch:
 Stopfen (Begriffsklärung)